Bougui peut désigner :
 les Bouguinais (ou Bugis, Bouguis), un groupe ethnique du sud de la province de Sulawesi du Sud (à Célèbes) en Indonésie;
 le bouguinais (ou bugi, bougui), la langue austronésienne parlée par les Bouguinais ;
 l’écriture bouguinaise (ou bugie, bouguie, lontara), utilisant le alphasyllabaire (ou abugida) lontara pour transcrire cette langue ;
 Bougui, un village de la commune urbaine et le département de Fada N’Gourma, dans la région de l'Est au Burkina Faso.